Валентин Порфирьевич Жалко-Титаренко (род. 5 января 1929, Киев) — советский учёный-микробиолог, доктор медицинских наук (1989).

Биография 
Родился в 1929 году в Киеве, сын художника П. Д. Жалко-Титаренко.

В 1952 году закончил Киевский медицинский институт.

С 1957-го по 2003 год работал в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний Академии наук Украинской ССР: заведующий лаборатории микробиологии (1957—1982), старший научный сотрудник (1982—2003).

Научная деятельность 
Автор работ области микробиологии. Научная сфера — теоретические основы моделирования инфекционных и эпидемиологических процессов; доказал, что заражение и развитие инфекционного процесса обеспечивают не суспендированные микробы, а патогенетически обусловленные скопления возбудителей, которые назвал инфектонами.

Некоторые публикации:
 Конструкция камеры переменного объёма для изучения бактериальных и вирусных аэрозолей // Журнал микробиологии, № 3, 1961
 Механизм прикрепления шигелл к слизистой оболочке кишечника // Журнал микробиологии, № 8, 1981 (в соавторстве)
 Роль паразито-хозяинных отношений в формировании лекарственной устойчивости // Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов: тезисы докладов (Полтава, сентябрь 1978 г.). — Киев: Наукова думка, 1978. — 196 с. — стр. 126—127
 Роль агрегирования микробных клеток в развитии сальмонеллёза мышей / в соавторстве // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии, № 9, 1988. стр. 28-33
 Адгезия патогенной микрофлоры на кремнийорганических сорбентах / в соавторстве // Врачебное дело, № 8, 1993. — стр. 30-33

Источники 
  Жалко-Титаренко Валентин Порфирович // Энциклопедия современной Украины

Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Доктора медицинских наук